Куп Радивоја Кораћа у сезони 2003/04. је одржан као национални кошаркашки куп Србије и Црне Горе. Домаћин завршног турнира био је Нови Сад у периоду од 25. до 28. децембра 2003, а сви мечеви су одиграни у СПЕНС-у. Титулу је освојила Црвена звезда.

Завршница

Референце

Спољашње везе 

 Резултати
 Историјат

Куп Радивоја Кораћа
Спортска такмичења у Новом Саду
Кошарка у 2004.
Кошарка у Новом Саду